Idaios () ist:

in der griechischen Mythologie:
 Idaios (Sohn des Dardanos)
 Idaios (Sohn des Priamos)
 Idaios (Sohn des Paris)
 Idaios (Sohn des Dares)
 Idaios (Herold der Troer), Wagenlenker des Priamos
 Idaios (Korybant), Führer der kretischen Korybanten
 Idaios (Beiname des Zeus)
 Idaios (Beiname des Herakles)
 Idaios (Gefährte des Aeneas)

Außerdem:
 Idaios von Himera, vorsokratischer Philosoph
 (30705) Idaios, ein Asteroid